(englisch für ‚Diagramm‘) bezeichnet:
 im Englischen ein Diagramm
 Besten- oder Verkaufslisten, beispielsweise Musikcharts
 eine Form der Darstellung von Börsenkursen, siehe Technische Analyse#Charts

Siehe auch:

 Flipchart, ein Hilfsmittel für Präsentationen